Riječko-pulska nogometna zona (Zona Rijeka-Pula) je bila liga četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1975./76.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Rudar" iz Labina.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Hrvatska nogometna liga – Jug 1975./76. 
 Područna liga Rijeka - 1. razred 1975./76.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Obrad Maleš i dr.: Nogometni klub "Opatija", Opatija : 1911-1981., Opatija, 1981., UDK: 796.332::061.2](497.5 Opatija)"1911/1981"(082), str. 87-88 
 Oskar Valenčić, Slavko Gržinčić: Zlatni pir Nogometnog kluba "Klana" : [1931-1981], Rijeka / Klana, 1981., UDK: 796.332::061.2(497.13 Klana)"1931/1981", str. 157-161  
 Orfeo Tičac, Edo Doričić: 60 godina sporta u Kostreni : 1921-1981, Rijeka, 1986., UDK: 796(497.5 Kostrena) "1921/1981", str. 80-81 
 Marijan Milevoj: Četrdeset zelenih proljeća : NK Rudar - Labin, Labin, 1986., UDK: 796.332(497.13 Labin)"1945/1985"(067.5), str. 103-107  
 

1975-76 
Riječko-pulska
1975-76 Riječko-pulska